SM-68B Titan II: amerykański pocisk ICBM
 Titan II Gemini LV: rakieta nośna wykorzystywana w programie Gemini
 Titan 23G: rakieta nośna używana przez USAF
 HTC Titan II: smartfon z systemem Windows Phone

en:Titan II